Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».

Tрактовка данного понятия в Правилах дорожного движения Российской Федерации: «Перекрёсток — это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрёстка начала закруглений проезжих частей».

Встречаются равнозначные и неравнозначные перекрёстки, регулируемые (управляемые) и нерегулируемые (неуправляемые), перекрёстки с круговым движением, с примыкающей дорогой.

См. также 
 Круговой перекрёсток

Примечания

Литература 
 Городокин, Владимир Анатольевич, Злата Викторовна Альметова, Владимир Дмитриевич Шепелев. Экспертная оценка термина «Перекресток» // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 6 (52) (2016).

Дорожные сооружения
Организация дорожного движения
Крест